

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Grobel – część wsi Rączna w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Grobel – część wsi Tarnowiec w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Tarnowiec